Pannekoek (in moderner Orthografie pannenkoek) ist die niederländische Bezeichnung für einen Eierkuchen.

Pannekoek ist der Familienname von:

 Anton Pannekoek (1873–1960), niederländischer Astronom, Astrophysiker und Rätekommunist

Nach Anton Pannekoek wurden benannt:

 (2378) Pannekoek, Asteroid des Hauptgürtels
 Pannekoek (Mondkrater), Krater auf der Rückseite des Mondes